Als Nordprovinz bezeichnet man unter anderem folgende Provinzen:

 Nordprovinz (Neukaledonien)
 Nordprovinz (Ruanda)
 Nordprovinz (Sambia)
 Northern Province (Sierra Leone)
 Nordprovinz (Sri Lanka)
 Oro Province in Papua-Neuguinea (vormals Northern Province)

Siehe auch:
 Northern Province